— японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Такаси Мицукури родился в 1939 году в префектуре Тояма.

В 1960 году на Олимпийских играх в Риме Такаси Мицукури получил золотую медаль в составе команды. В 1962 году он завоевал золотую и бронзовую медали чемпионата мира. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио Такаси Мицукури вновь получил золотую медаль в составе команды, а на чемпионате мира 1966 года  - снова золотую и бронзовую медали.

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года